Kema ist der Name mehrerer Flüsse in Russland:
 Kema (Japanisches Meer), Zufluss des Japanischen Meers in der Region Primorje
 Kema (Uchtoma), Nebenfluss der Uchtoma in der Oblast Jaroslawl
 Kema (Unscha), Quellfluss der Unscha in der Oblast Wologda
 Kema (Weißer See), Zufluss des Weißen Sees in der Oblast Wologda

Kema ist der Familienname folgender Personen:
 Gélase Armel Kema (* 1972), kongolesischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Ouesso

Kema bezeichnet außerdem:
 Kema (Rajon Belosersk), Dorf im Rajon Belosersk (Oblast Wologda) 
 Kema (Sulawesi), Distrikt und Kleinstadt in Minahasa Utara im Norden von Sulawesi (Indonesien)
 Kema (Tibet), Gemeinde im Kreis Tingri in Tibet (VR China) 
 Kema (Utah), Ort im Sevier County in Utah (USA) 

KEMA steht für:
 KEMA (Prüfstelle), Prüfstelle der Elektroindustrie in Arnhem in den Niederlanden

Abkürzung